Richard Thomas peut désigner :
  (1744-1832), membre du Congrès des États-Unis ;
 Richard H. Thomas (1915-1996), artiste d'animation américain ;
  (1932-2006), homme politique de l'Ontario (Canada) ;
 Richard Thomas (né en 1938) herpétologiste américain ;
  (né en 1949), ancien président de l'ICO, l'équivalent britannique de la CNIL ;
 Richard Thomas (né en 1951), acteur américain ;
  (né en 1964), musicien britannique ;
 Richard Thomas, mathématicien britannique.